John Tuneld kan syfta på:

* John Tuneld (1872–1947), svensk ingenjör
 John Tuneld (1904–1982), svensk biblioteksman